La Division 2 1936-1937 è stata la quarta edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 17 squadre è stata vinta dal .

Il capocannoniere è stato Viktor Spechtl del Lens con 30 gol.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;

Note

Voci correlate
Division 1 1936-1937

Collegamenti esterni

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937
Ligue 2